Benjamin Dylan Hollis est un Tiktokeur bermudien. Il est connu pour ses vidéos courtes humoristiques de pâtisserie.

Biographie 
Né en 1995 aux Bermudes, Dylan Hollis fait des études de musique à l'Université du Wyoming, aux Etats-Unis. Il joue de l'accordéon et du piano. Son style favori est le jazz.

Il est connu pour ses vidéos TikTok qu'il commence à poster sur internet en avril 2020, pendant le confinement sanitaire contre le Covid19. Dans ses vidéos, en plus d'aborder les sujets de la vie aux Bermudes, de la musique et des véhicules anciens, il cuisine des recettes de pâtisseries issues de livres rétro du . Ainsi, il a fait connaître des recettes comme le gâteau au chocolat-mayonnaise de 1956, Spaghetti-O Jell-O Ring de 1960 ou une tarte à l'eau de 1929. Si les objectifs principaux de ces vidéos sont de cuisiner et de divertir, Hollis met aussi en avant les différentes pratiques pâtissières du quotidiens (principalement américaines), qu'il met en relation avec des événements historiques, comme la Grande Dépression. Hollis fait aussi des recettes plus récentes, mais dont il juge la composition et/ou les proportions étranges, comme des cookies avec seulement trois ingrédients. 

En juin 2021, il obtient un peu plus de 4 millions d'abonnés. En 2022, le nombre d'abonnés dépasse les 7 millions. En avril 2022, à la suite d'une vidéo où Dylan Hollis reconnait le nombre de ses fans, il est classé dans le top 20 des célébrités sur Tumblr.com, selon la directrice éditorial du site Cates Holderness. 

Il est collectionneur les livres de cuisine vintages. Beaucoup d'entre eux sont envoyés par des fans.

Références

Liens externes 
 

Personnalité bermudienne
Pâtissier
Étudiant de l'université du Wyoming
Pianiste
Accordéoniste
Naissance en septembre 1995